Army – termine in lingua inglese che vuol dire esercito
Army – film indiano del 1996
Army – singolo dei Ben Folds Five del 1999
Army – singolo di Ellie Goulding del 2016